Bassa marea (Dead Water) – romanzo di Ngaio Marsh del 1963
Le acque della morte (Dead Water) – romanzo di Barbara Hambly del 2004, Il Giallo Mondadori n. 1132